Cet article concerne deux logis en France :
 Logis de la Cour (Moulidars), en Charente.
 Logis de la Cour (Savennières), en Maine-et-Loire.
 Logis de la Cour (Taillebois), dans l'Orne.